Michel-Ange d'Ornano peut désigner :
 Michel-Ange d'Ornano (vers 1540 - 1603), dit Michelagnolo, cousin de Vanina d'Ornano ayant participé à l'assassinat de Sampiero Corso.
 Michel-Ange d'Ornano (1771-1859), diplomate et homme politique français

Homonymie de patronyme